CRI eller cri har flere betydninger:
 cri - er et fransk ord som betyder skrig.
 farvegengivelsesindeks - Colour Rendering Index
 International svarkupon - coupon-réponse international
 Carbon Recycling International - islandsk selskab
 Computer Resources International - var et dansk aerospace selskab - blev overtaget af Terma A/S i 1997.
 Copenhagen Resource Institute
 China Radio International
 Piratkopiering - Copyright infringement